Dans plusieurs langues slaves dont le russe, mir signifie « la paix » ou « le monde ».

Patronyme 

 Faeq al-Mir, militant des droits de l'homme et homme politique syrien ;
 Eugenio Gómez Mir (1877-1938), un peintre espagnol ;
 Isabelle Mir (1949-), une skieuse française, médaillée olympique ;
 Jean-Pierre Mir (1947-), un joueur international de rugby à XV ;
 Jean-Henri Mir (1945-), un joueur international de rugby à XV ;
 Joan Mir (1997-), un pilote de moto espagnol ;
 Mathilde Mir (1896-1958), une enseignante, résistante et écrivain française ;
 Miquel Mir, un footballeur espagnol ;
 Mir Alicher Navoï (1441-1501), un philosophe et poète perso-ouzbek de langue tchaghataï d'Afghanistan ;
 Nicolau Mir (2000-), un gymnaste artistique espagnol ;
 Odile Mir (1926-), une sculptrice, dessinatrice, illustratrice et designer française ;
 Pedro Mir (1913-2000), poète et écrivain de la République dominicaine ;

Toponyme

Biélorussie 
 Mir, une commune urbaine de la voblast de Hrodna (ou oblast de Grodno), où l'on trouve notamment le château de Mir ;

Bosnie-Herzégovine 
 Mir, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

France 
 la tour de Mir, une tour à signaux situées dans le département des Pyrénées-Orientales ;

Russie 
 Mir, une mine de diamants à ciel ouvert en Sibérie orientale.

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme MIR peut signifier :
 Médecine Intensive - Réanimation, une spécialité médicale en France ;
 Mouvement international de la Réconciliation, un mouvement non violent d'inspiration protestante ;
 Mouvement pour l'indépendance de La Réunion, un ancien parti indépendantiste réunionnais ;
  (en français,  ), nom de mouvements politiques dans différents pays d'Amérique du Sud ;
 Musée international de la Réforme, à Genève (Suisse) ;
 Mouvement des Indigènes de la République, un mouvement français devenu parti politique, se réclamant de l'anticolonialisme.

Code 
Le code MIR peut faire référence à :
 Aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, en Tunisie, selon la codification AITA.

Sciences et techniques

Astronautique 
 Mir est une ancienne station spatiale soviétique puis russe.

Informatique 
 Mir est un serveur d'affichage développé par la société Canonical Ltd.

Biologie 
 mir et miR sont les préfixes standards pour la nomenclature des Micro-ARN.

Culture et société

Économie, finances et industrie  
 Mir est un système de paiement par carte créé par la Banque de Russie en 2014. 
 Mir est une marque, propriété de l'entreprise multinationale d'origine allemande Henkel (qui l'a rachetée en 1970 à l'entreprise française Lesieur), sous laquelle sont aujourd'hui commercialisés différents produits détergents pour le linge ou la vaisselle.

Édition 
 Les Éditions Mir sont une maison d'édition de l'Union soviétique.

Histoire 
 Un mir est une communauté paysanne sous le régime tsariste.
 La bataille de Mir est une bataille durant la campagne de Russie.

Musique 
 Mir est le nom de scène de Mirjam Timmer, une ancienne chanteuse du groupe Twarres.
 Mir est le nom de scène de Bang Cheol Yong, un rappeur du groupe MBLAQ.

Navires 
 Mir est un trois-mâts carré russe.
 Mir 1 et Mir 2 sont des sous-marins jumeaux russes d'exploration de grandes profondeurs.